«Лінія кіно Магелан» — кінотеатр в ТЦ «Магелан». Відкрився 17 грудня 2004 року, розташований за адресою: м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 13-б, 3-й поверх.

Кінотеатр має три зали, на 185 місць кожен. Загальне число — 555 місць. Кінозали забезпечені сучасним кінопроєкційним обладнанням «Kinoton», виробництва Німеччини, екранами (8х4 м в кожній залі) і системою звука Dolby Digital.

«Лінія кіно» — мережа кінотеатрів до якої входить кінотеатр «Україна», ялтинський кінотеатр «Ореанда», кінокомплекс «Космос» (м. Івано-Франківську), та три багатозальні кінотеатри в Києві, розташовані в торгових центрах «Магелан», «Метрополіс» і «Аладдін».

Посилання 
 Офіційний сайт «Лінія кіно» 
 Кінотеатр Лінія кіно ТЦ Магеллан 

Засновані у Києві 2004
Кінотеатри Києва